Jacques IV est un nom porté par plusieurs souverains, princes ou prétendants au trône européens :
 Jacques IV (1336-1375), roi titulaire de Majorque de 1349 à 1375 ;
 Jacques IV (1473-1513), roi des Écossais de 1488 à 1513.